

Patronyme 
 Lia Vánky (1930-) est une mycologue dont l'abréviation botanique est L.Vánky.
 Kálmán Vánky (1930- ) est un mycologue hongro-suédois, dont l'abréviation botanique est Vanky ou K.Vanky.
 Christine Vánky (1965-) est une mycologue dont l'abréviation botanique est C.Vánky.
 Péter Vánky (1968- ) est un escrimeur suédois

Mycologie 
 Vankya, un genre de champignons phytoparasites, nommé en hommage à Kálmán Vánky.

Homonymie de patronyme hongrois